Varga András
 Varga András (1928) operaénekes (bariton)
 Varga András (1932–2003) erdélyi magyar mezőgazdasági szakíró
 Varga András (1938) cselgáncsozó, sportvezető
 Varga András (1956) a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának főkönyvtárosa

Vargha András
 Vargha András (1949) matematikus, pszichológus